Heteropoda — род пауков из семейства Sparassidae. Они в основном распространены в тропической Азии и Австралии, но по крайней мере один вид, H. venatoria, является космополитом, а H. variegata встречается в Средиземноморье.

Эти пауки ловят и едят насекомых, но в лабораторных условиях представители одного из видов охотно ели рыбу и головастиков, а H. venatoria, поедают скорпионов и летучих мышей.

Наибольший вид в роде, H. maxima, имеет длину тела около 4,6 см, но в размахе ног достигает 30 сантиметров, что делает его крупнейшим современным пауком.

Виды 
По состоянию на декабрь 2015 года в роде насчитывалось около 197 видов:
 Heteropoda acuta Davies, 1994 — Квинсленд
 Heteropoda aemulans Bayer & Jäger, 2009 — Лаос
 Heteropoda afghana Roewer, 1962 — Афганистан, Пакистан, Индия
 Heteropoda alta Davies, 1994 — Квинсленд
 Heteropoda altithorax Strand, 1907 — Индия
 Heteropoda altmannae Jäger, 2008 — Вьетнам
 Heteropoda amphora Fox, 1936 — Китай, Гонконг
 Heteropoda analis Thorell, 1881 — Новая Гвинея
 Heteropoda armillata (Thorell, 1887) — Мьянма, Суматра
 Heteropoda atollicola Pocock, 1904 — Мальдивские острова
 Heteropoda atriventris Chrysanthus, 1965 — Новая Гвинея
 Heteropoda badiella Roewer, 1951
 Heteropoda bellendenker Davies, 1994 — Квинсленд
 Heteropoda belua Jäger, 2005 — Борнео
 Heteropoda beroni Jäger, 2005 — Сулавеси
 Heteropoda bhaikakai Patel & Patel, 1973 — Индия
 Heteropoda binnaburra Davies, 1994 — Квинсленд, Новый Южный Уэльс
 Heteropoda boiei (Doleschall, 1859) — Малайзия, Суматра, Борнео, Ява
 Heteropoda bonthainensis Merian, 1911 — Сулавеси
 Heteropoda borneensis (Thorell, 1890) — Борнео
 Heteropoda boutani (Simon, 1906) — Вьетнам
 Heteropoda bulburin Davies, 1994 — Квинсленд
 Heteropoda camelia Strand, 1914 — Колумбия
 Heteropoda cavernicola Davies, 1994 — Западная Австралия
 Heteropoda cece Jäger, 2014 — Борнео
 Heteropoda cervina (L. Koch, 1875) — Квинсленд
 Heteropoda chelata (Strand, 1911) — Новая Гвинея
 Heteropoda chelata vittichelis (Strand, 1911) — Новая Гвинея
 Heteropoda chengbuensis Wang, 1990 — Китай
 Heteropoda christae Jäger, 2008 — Malaysia, Singapore, Sumatra
 Heteropoda conwayensis Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda cooki Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda cooloola Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda crassa Simon, 1880 — Java
 Heteropoda crediton Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda cyanichelis Strand, 1907 — Java
 Heteropoda cyanognatha Thorell, 1881 — Yule Islands
 Heteropoda cyperusiria Barrion & Litsinger, 1995 — Philippines
 Heteropoda dagmarae Jäger & Vedel, 2005 — Laos, Thailand
 Heteropoda dasyurina (Hogg, 1914) — New Guinea
 Heteropoda davidbowie Jäger, 2008 — Malaysia, Singapore, Sumatra
 Heteropoda debilis (L. Koch, 1875) — Samoa
 Heteropoda distincta Davies, 1994 — Queensland, New South Wales
 Heteropoda duan Jäger, 2008 — Borneo
 Heteropoda duo Jäger, 2008 — Borneo
 Heteropoda elatana Strand, 1911 — Aru Islands, Kei Islands
 Heteropoda eluta Karsch, 1891 — Sri Lanka
 Heteropoda emarginativulva Strand, 1907 — India
 Heteropoda ernstulrichi Jäger, 2008 — Sumatra
 Heteropoda erythra Chrysanthus, 1965 — New Guinea
 Heteropoda eungella Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda fabrei Simon, 1885 — India
 Heteropoda fischeri Jäger, 2005 — India
 Heteropoda flavocephala Merian, 1911 — Sulawesi
 Heteropoda furva Thorell, 1890 — Malaysia
 Heteropoda garciai Barrion & Litsinger, 1995 — Philippines
 Heteropoda gemella Simon, 1877 — Philippines
 Heteropoda goonaneman Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda gordonensis Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda gourae Monga, Sadana & Singh, 1988 — India
 Heteropoda graaflandi Strand, 1907 — Java
 Heteropoda grooteeylandt Davies, 1994 — Northern Territory
 Heteropoda gyirongensis Hu & Li, 1987 — China
 Heteropoda hampsoni Pocock, 1901 — India
 Heteropoda helge Jäger, 2008 — China
 Heteropoda hermitis (Hogg, 1914) — Western Australia
 Heteropoda hildebrandti Jäger, 2008 — Molucca Islands
 Heteropoda hillerae Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda hippie Jäger, 2008 — Sumatra
 Heteropoda hirsti Jäger, 2008 — New Guinea
 Heteropoda holoventris Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda homstu Jäger, 2008 — Sumatra, Java, Borneo
 Heteropoda hosei Pocock, 1897 — Borneo
 Heteropoda hupingensis Peng & Yin, 2001 — China
 Heteropoda ignichelis (Simon, 1880) — Vietnam
 Heteropoda imbecilla Thorell, 1892 — Malaysia, Sumatra
 Heteropoda jacobii Strand, 1911 — New Guinea
 Heteropoda jaegerorum Jäger, 2008 — Singapore, Sumatra
 Heteropoda jasminae Jäger, 2008 — Vietnam
 Heteropoda javana (Simon, 1880) — Malaysia, Java, Sumatra
 Heteropoda jiangxiensis Li, 1991 — China
 Heteropoda jugulans (L. Koch, 1876) — Queensland
 Heteropoda kabaenae Strand, 1911 — Bismarck Archipel
 Heteropoda kalbarri Davies, 1994 — Western Australia
 Heteropoda kandiana Pocock, 1899 — India, Sri Lanka
 Heteropoda kuekenthali Pocock, 1897 — Moluccas
 Heteropoda kuluensis Sethi & Tikader, 1988 — India
 Heteropoda kusi Jäger, 2014 — Borneo
 Heteropoda laai Jäger, 2008 — Singapore, Sumatra
 Heteropoda languida Simon, 1887 — Myanmar
 Heteropoda lashbrooki (Hogg, 1922) — Vietnam
 Heteropoda lentula Pocock, 1901 — India
 Heteropoda leprosa Simon, 1884 — India, Myanmar, Malaysia
 Heteropoda leptoscelis Thorell, 1892 — Sumatra
 Heteropoda lindbergi Roewer, 1962 — Afghanistan
 Heteropoda listeri Pocock, 1900 — Christmas Islands
 Heteropoda loderstaedti Jäger, 2008 — Malaysia, Sumatra
 Heteropoda longipes (L. Koch, 1875) — New South Wales
 Heteropoda lunula (Doleschall, 1857) — India to Vietnam, Malaysia, Java, Sumatra, Borneo
 Heteropoda luwuensis Merian, 1911 — Sulawesi
 Heteropoda malitiosa Simon, 1906 — India
 Heteropoda marillana Davies, 1994 — Western Australia
 Heteropoda martinae Jäger, 2008 — Sumatra
 Heteropoda martusa Jäger, 2000 — Sumatra
 Heteropoda maukin Jäger, 2014 — Borneo
 Heteropoda maxima Jäger, 2001 — Laos
 Heteropoda mecistopus Pocock, 1898 — Solomon Islands
 Heteropoda mediocris Simon, 1880 — Java, New Guinea
 Heteropoda meriani Jäger, 2008 — Sulawesi
 Heteropoda merkarensis Strand, 1907 — India
 Heteropoda meticulosa Simon, 1880 — Peru
 Heteropoda minahassae Merian, 1911 — Sulawesi
 Heteropoda mindiptanensis Chrysanthus, 1965 — New Guinea
 Heteropoda modiglianii Thorell, 1890 — Java
 Heteropoda monroei Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda montana Thorell, 1890 — Sumatra
 Heteropoda monteithi Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda mossman Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda murina (Pocock, 1897) — Borneo
 Heteropoda muscicapa Strand, 1911 — New Guinea
 Heteropoda nagarigoon Davies, 1994 — Queensland, New South Wales
 Heteropoda natans Jäger, 2005 — Borneo
 Heteropoda nebulosa Thorell, 1890 — Malaysia
 Heteropoda nigriventer Pocock, 1897 — Sulawesi
 Heteropoda nilgirina Pocock, 1901 — India
 Heteropoda ninahagen Jäger, 2008 — Malaysia
 Heteropoda nirounensis (Simon, 1903) — India, Sumatra
 Heteropoda nobilis (L. Koch, 1875) — New Hebrides, Australia, Polynesia
 Heteropoda novaguineensis Strand, 1911 — New Guinea
 Heteropoda nyalama Hu & Li, 1987 — China
 Heteropoda obe Jäger, 2014 — Sulawesi
 Heteropoda obtusa Thorell, 1890 — Borneo
 Heteropoda ocyalina (Simon, 1887) — Java, Sumatra
 Heteropoda onoi Jäger, 2008 — Vietnam
 Heteropoda opo Jäger, 2014 — Myanmar
 Heteropoda pakawini Jäger, 2008 — Thailand
 Heteropoda parva Jäger, 2000 — Malaysia, Sumatra
 Heteropoda pedata Strand, 1907 — India
 Heteropoda pedata magna Strand, 1909 — India
 Heteropoda pekkai Jäger, 2014 — Bhutan
 Heteropoda phasma Simon, 1897 — India
 Heteropoda pingtungensis Zhu & Tso, 2006 — China, Taiwan
 Heteropoda planiceps (Pocock, 1897) — Moluccas
 Heteropoda plebeja Thorell, 1887 — Myanmar
 Heteropoda pressula Simon, 1886 — Vietnam
 Heteropoda procera (L. Koch, 1867) — Queensland, New South Wales
 Heteropoda raveni Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda reinholdae Jäger, 2008 — Sumatra
 Heteropoda renibulbis Davies, 1994 — Western Australia, Northern Territory, Queensland
 Heteropoda richlingi Jäger, 2008 — Sumatra, Java
 Heteropoda robusta Fage, 1924 — India
 Heteropoda rosea Karsch, 1879 — Colombia
 Heteropoda rubra Chrysanthus, 1965 — New Guinea
 Heteropoda rufognatha Strand, 1907 — India
 Heteropoda rundle Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda ruricola Thorell, 1881 — New Guinea
 Heteropoda sarotoides Järvi, 1914 — New Guinea
 Heteropoda sartrix (L. Koch, 1865) — Australia
 Heteropoda schlaginhaufeni Strand, 1911 — New Guinea
 Heteropoda schwalbachorum Jäger, 2008 — China
 Heteropoda schwendingeri Jäger, 2005 — Thailand
 Heteropoda sexpunctata Simon, 1885 — India, Malaysia
 Heteropoda signata Thorell, 1890 — Sumatra
 Heteropoda silvatica Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda simplex Jäger & Ono, 2000 — Laos, Ryukyu Islands
 Heteropoda speciosus (Pocock, 1898) — Solomon Islands
 Heteropoda spenceri Davies, 1994 — Northern Territory
 Heteropoda spinipes (Pocock, 1897) — Moluccas
 Heteropoda spurgeon Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda squamacea Wang, 1990 — China
 Heteropoda steineri Bayer & Jäger, 2009 — Laos
 Heteropoda strandi Jäger, 2002 — Sumatra
 Heteropoda strasseni Strand, 1915 — Java
 Heteropoda striata Merian, 1911 — Sulawesi
 Heteropoda striatipes (Leardi, 1902) — India
 Heteropoda submaculata Thorell, 1881 — New Guinea
 Heteropoda submaculata torricelliana Strand, 1911 — New Guinea
 Heteropoda subplebeia Strand, 1907 — India
 Heteropoda subtilis Karsch, 1891 — Sri Lanka
 Heteropoda sumatrana Thorell, 1890 — Sumatra
 Heteropoda sumatrana javacola Strand, 1907 — Java
 Heteropoda teranganica Strand, 1911 — Aru Islands
 Heteropoda tetrica Thorell, 1897 — China to Sumatra
 Heteropoda udolindenberg Jäger, 2008 — Sumatra
 Heteropoda uexkuelli Jäger, 2008 — Bali
 Heteropoda umbrata Karsch, 1891 — Sri Lanka
 Heteropoda variegata (Simon, 1874) — Greece to Israel
 Heteropoda veiliana Strand, 1907 — India
 Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1767) — Pantropical
 Heteropoda venatoria emarginata Thorell, 1881 — Sumatra
 Heteropoda venatoria foveolata Thorell, 1881 — New Guinea, Yule Islands
 Heteropoda venatoria pseudomarginata Strand, 1909 — Java
 Heteropoda vespersa Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda warrumbungle Davies, 1994 — New South Wales
 Heteropoda warthiana Strand, 1907 — India
 Heteropoda willunga Davies, 1994 — Queensland
 Heteropoda zuviele Jäger, 2008 — Vietnam

Примечания 

Sparassidae
Роды паукообразных